Kobalima steht für:

 einen Kecamatan (Distrikt) im indonesischen Westtimor, siehe Kobalima
 einen Kecamatan (Distrikt) im indonesischen Westtimor, siehe Ostkobalima (Kobalima Timur)
 eine Gemeinde in Osttimor, siehe Cova Lima